Poblenou (wijk), een wijk van Barcelona
 Poblenou (metrostation), een metrostation in Barcelona
 El Poble Nou del Delta, een dorp in de Spaanse provincie Tarragona
 Benitachell (El Poble Nou de Benitatxell), een dorp in de Spaanse provincie Alicante
 Poble Nou, een wijk van Valencia